Четрдесет прва сезона Светског купа у алпском скијању требало је да почне 28. октобра 2006. али је отказивање уводних трка у Зелдену померило почетак сезоне за две недеље. Мале количине снежних падавина на Алпима уз веома топло време у јануару довели су до промене распореда трка током сезоне. Због Светског првенства у Ореу направљена је пауза током фебруара у трајању од три недеље. Сезона је завршена 18. марта у Ленцерхајду у Швајцарској.

Победник у мушкој конкуренцији у укупном поретку био је Аксел Лунд Свиндал из Норвешке, а освојио је титуле и у велеслалому и комбинацији. У спусту је најбољи био Дидје Киш из Швајцарске, у супервелеслалому Боди Милер из САД, у слалому Бенјамин Рајх из Аустрије.

У женској конкуренцији велики кристални глобус освојила је Никол Хосп из Аустрије а њему је додала и титулу у велеслалому. У спусту и супервелеслалому најбоља је била Ренате Гечл из Аустрије а њена сународница Марлис Шилд је била најбоља у слалому и комбинацији.

Распоред такмичења

Легенда

Мушкарци

Жене

Екипно

Поредак - мушкарци

Укупно

Спуст

Супервелеслалом

Велеслалом

Слалом

Комбинација

Поредак - жене

Укупно

Спуст

Супервелеслалом

Велеслалом

Слалом

Комбинација

Поредак – Куп нација

Укупно 

Коначни поредак после 71 трке.

Мушкарци 

Коначни поредак после 36 трка.

Жене 

Коначни поредак после 35 трка.

Референце 

Светски куп у алпском скијању
Алпско скијање у 2006.
Алпско скијање у 2007.